Moling ist der Familienname folgender Personen:

 Dominikus Moling (1691–1761), Südtiroler Bildhauer des Barock
 Maria Moling, Südtiroler Musikerin, siehe Ganes